Жарсуат — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Жарсуат — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Жарсуат — аул в Индерском районе Атырауской области.
 Жарсуат — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.